LKR:

 LKR — код Шрі-Ланкійської рупії за стандартом ISO 4217.
 LKR — код IATA для Lancaster County Airport, Ланкастер, Південна Кароліна, США.
 LKR — код ICAO для авіакомпанії Laker Airways, Велика Британія.
 LKR — автомобільний код Красницького Повіту (Люблінське воєводство, Польща).